

Ґреґоровце — село в гміні Орля Більського повіту Підляського воєводства

Ґреґоровце — село в Пряшівському окрузі Пряшівського краю